Кубок Англии 1950/1951 — 70-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Четвёртый раз в своей истории победу в турнире одержал «Ньюкасл Юнайтед», обыграв в финале на «Уэмбли» «Блэкпул» со счётом 2:0.

Календарь

Первый раунд 
На этом этапе турнира клубы третьего северного и третьего южного дивизионов Футбольной лиги присоединяются к командам, прошедшим через квалификационные раунды. Матчи были запланированы на 26 ноября 1950 года.

Второй раунд 
Матчи второго раунда были запланированы на 9 декабря 1950 года.

Третий раунд 
44 клуба Первого и Второго дивизионов футбольной лиги вступили в борьбу за трофей на этой стадии турнира. Матчи были запланированы на 6 января 1951 года.

Четвёртый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 27 января 1951 года.

Пятый раунд 
Матчи пятого раунда были запланированы на 10 февраля 1951 года.

Шестой раунд

Переигровки

Полуфиналы

Переигровки

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФА TheFA.com
 Сезон Кубка ФА 1950/51  на Soccerbase.com
 Сезон Кубка ФА 1950/51 на Footballsite.co.uk

1950
Англия
Футбол в Англии в сезоне 1950/1951
Футбол в Европе в 1950 году
Футбол в Европе в 1951 году